Världsmästerskapet i handboll 1993 spelades i Sverige under perioden 10–20 mars 1993. Ryssland vann turneringen före Frankrike och Sverige.

Kvalificerade länder

Spelartrupper

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

All-Star Team 
 Mest värdefulla spelare (MVP):  Magnus Andersson

 Målvakt:  Lorenzo Rico
 Vänsternia:  Marc Baumgartner
 Mittnia:  Magnus Andersson
 Högernia:  Mateo Garralda
 Vänstersexa:  Valerij Gopin
 Högersexa:  Bjarki Sigurðsson
 Mittsexa:  Dmitrij Torgovanov

Sport i Sverige 1993
Internationella handbollstävlingar i Sverige
Handbollssäsongen 1992/1993
Internationella sportevenemang i Stockholm
1993
Internationella sportevenemang i Göteborg
Sportevenemang i Halmstad
Sportevenemang i Uddevalla
Stockholm under 1990-talet
Göteborg under 1990-talet